TRU steht für:
 Therapeutischer Religionsunterricht
 Toys “R” Us, US-amerikanisches Unternehmen
 Flughafen Trujillo (IATA-Code) in Peru

Tru steht für:
 Tru Young Television, deutschsprachiger Fernsehsender
 Tru (Musikgruppe), US-amerikanische Hip-Hop-Gruppe
 Tru (Theaterstück), Theaterstück (1989–1990) von Jay Presson Allen über Truman Capote

tru steht für:
 Turoyo (ISO-639-3-Code), neuostaramäische Sprache

tru. steht für:
 tru., Album des deutschen Rappers Cro

Siehe auch:
 True
 Trew
 Drew

TRU